Sandkuchen bezeichnet:

 einen Rührkuchen, siehe Sandkuchen
 einen „Kuchen“, der in der Regel von Kindern aus feuchtem Sand geformt wird, um die Tätigkeit des Backens spielerisch nachzuahmen, siehe Sandförmchen.